Bahnhofstraße 5 steht für:

 Bahnhofstraße 5 (Grebenstein)
 Bahnhofstraße 5 (Herne)
 Bahnhofstraße 5 (Quedlinburg)